Nasser (aussi orthographié Naser, ou Nacer, Arabe: ناصر / ALA-LC: Nāṣir) est un prénom arabe, seul ou composé en Abd el-Nasser, parfois un nom de famille, rendu célèbre par Gamal Abdel Nasser (1918–1970), second président de l'Égypte de 1956 à 1970.

Patronyme 

 Badia Hadj Nasser (née en 1938), écrivaine marocaine ;
 Brendon Nasser (né en 1964), joueur de rugby à XV australien ;
 Georges Nasser (1927-2019), réalisateur libanais ;
 Hassen Ben Nasser (né en 1986), coureur cycliste tunisien ;
 Jamil Nasser (1932-2010), bassiste de jazz américain ;
 Kamal Nasser (1925-1973), homme politique et poète palestinien ;
 Majed Nasser (né en 1984), footballeur émirati ;
 Menna Nasser (née en 1994), joueuse de squash égyptienne ;
 Raïssa Nasser (née en 1994), joueuse camerounaise de volley-ball féminin ;
 Yousef Nasser (né en 1990), footballeur koweïtien ;

patronyme - fils de (Nasab)
 Abdallah ben Nasser ben Khalifa Al Thani (né en 1959), homme politique qatari ;
 Moza bint Nasser Al Missned (né en 1959), épouse et mère d'émirs du Qatar.

Prénom

Pseudonyme 

  (en tamoul : நாசர்), également appelé Nassar, Naasar ou Nazar, acteur tamoul ;
 Amjad Nasser, écrivain et poète jordanien d'expression arabe.

Voir aussi 
 
 
 
 Nassérisme

Surnom
Patronyme arabe
Homonymie de prénom